El nombre Jesús Chávez puede referirse a:

 Jesús Chávez Carrera (18??-19??), militar español.
 Jesús Chávez (1972-), boxeador mexicano.
 Jesús Chávez Guzmán (1986-), futbolista mexicano.
 Jesús Chávez Salazar (1986-), futbolista peruano.